Jan Serafin (1912-1987) – sędzia, poseł na Sejm PRL III kadencji
 Jan Serafin (1913-1944) – oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, cichociemny